HTM heeft meerdere betekenissen:

 HTM Personenvervoer (voorheen Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij), een Nederlands stadsvervoerbedrijf
 HTM (motorfiets), een Duits motorfietsmerk
 HTMbuzz, was een Nederlandse vervoersmaatschappij van 2012 tot 2019.
 .htm is de drieletterige bestandsextensie van HyperText Markup Language